Cinema alternativo é um termo que descreve filmes que não foram muito divulgados na mídia. Muitos filmes alternativos são de outros países, filmes que não sejam de produção hollywoodiana.

Movimentos de cinema